Алексе́й Влади́мирович Коршко́в () — российский и казахстанский хоккеист, игравший на позиции защитника. Ныне тренер ДЮСШ «Сибирь».

Биография 
Алексей Владимирович Коршков родился 9 июня 1974 года в городе Новосибирске Новосибирской области.

Воспитанник новосибирского хоккея.

Первые игры провел в дубле ЦСКА и кирово-чепецкой «Олимпии». Во второй половине сезона 1995/1996 вернулся в Новосибирск, где и провёл большую часть карьеры.

В 84 играх российского топ-дивизиона в Новосибирске и Екатеринбурге забил 7 шайб и сделал 10 результативных передач.

В 486 играх в высших хоккейных лигах России отметился 69 шайбами и 116 передачами.

В чемпионате Казахстана выходил на лед 219 раз, забил 27 шайб и сделал 48 передач.

В 2007 году играл в составе сборной Казахстана в Первом дивизиона чемпионата мира и на Зимних Азиатских играх.

Имеет два высших образования, окончил высшую школу тренеров, лицензированный специалист.

Завершив игровую карьеру тренировал игроков команд: «Новосибирск», «НГАУ» (Новосибирский государственный аграрный университет), «Сибирь» (юнош.), «Красноярские Рыси», «Рязань», «Кузнецкие Медведи», «Сибирские Снайперы».

Достижения 
  Чемпион Казахстана ()
  Бронзовый призёр Первого дивизиона чемпионата мира 2007
  Серебряный призёр Зимних Азиатских игр (2007)
  Чемпион Казахстана (2009/2010)

Статистика

Семья 
Сын, Егор — также хоккеист.

Ссылки

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Иртыш»
Тренеры ХК «Красноярские рыси»
Тренеры ХК «Рязань»